Пасиен (Passienus) е име на:

 Луций Пасиен Руф, консул 4 пр.н.е.
 Гай Салустий Крисп Пасиен, суфектконсул 27 г., консул 44 г.
 Квинт Пасиен Лицин, суфектконсул 149 г.